Ел Самано има више значења:

 Ел Самано (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Самано (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику